Nazario Sauro (1880-1916) fu un patriota e militare italiano, ufficiale della Regia Marina.
Al suo nome sono intitolati:

 Nazario Sauro, cacciatorpediniere della Regia Marina (1925-1941)
 Nazario Sauro, sottomarino della Marina Militare (1980-2002)